Кайли́нская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кайлинская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии
 Кайлинская волость (Тарский уезд) — в составе Тобольской губернии